Mojave o llengua mohave, llengua ameríndia parlada pels mohaves al llarg del riu Colorado a l'est de Califòrnia, nord-oest d'Arizona, i sud-oest de Nevada
 Mojave, relatiu o pertanyent als mohaves, tribu índia de llengua yuma-cochimí
 Mojave (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Mojave Ranch Estates, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona 
 Mohave Valley, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Arizona
 Comtat de Mohave, comtat al nord-oest de l'estat estatunidenc d'Arizona
 Desert de Mojave, zona àrida al sud de Califòrnia i petites porcions del sud-oest de Utah, el sud de Nevada i el nord-oest d'Arizona, als Estats Units
 Reserva índia Fort Mojave, reserva índia al llarg del riu Colorado repartida entre els estats estatunidencs d'Arizona, Califòrnia i Nevada 
 Riu Mojave, curs fluvial a l'est de les muntanyes de San Bernardino i el Desert de Mojave al Comtat de San Bernardino a Califòrnia